Санта-Мария-дель-Тьетар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 11,9 км². Население — 619 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Покровителями города считаются святой Маркос и святая дева де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Santa María del Tiétar
 Web del Colegio de Santa María del Tiétar

Муниципалитеты Авилы